Бразилия впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1920 году. Бразильские спортсмены участвовали во всех последующих летних Олимпиадах, за исключением 1928 года. В зимних Олимпийских играх национальная сборная Бразилии участвует с 1992 года, но пока не завоевала ни одной медали в зимних дисциплинах.

Всего представители Бразилии завоевали 150 медалей (37 золотых), в основном в соревнованиях по волейболу, парусному спорту, лёгкой атлетике, дзюдо, плаванию и пляжному волейболу. В целом, Бразилия постепенно прогрессирует на Олимпийских играх: до 1980 года бразильцам ни разу не удавалось выиграть более трёх наград на одних Играх, а в 1996 году на их счету было уже 15 медалей, с тех пор они привозят с каждых Игр не менее 10 наград.

Олимпийский комитет Бразилии был создан в 1914 году.

Бразилия получила право провести у себя летние Олимпийские игры 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро. Это были первые Олимпийские игры, проходившие в Южной Америке.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Бразилии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com 
 Бразилия на сайте Международного олимпийского комитета 
 Олимпийский комитет Бразилии 

Бразилия на Олимпийских играх